Gintung (Comal)
 Gintung (Sukadiri)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing